Luis Pavez puede referirse a:

 Luis Pavez Contreras (1988-), futbolista chileno que juega en Unión Española;
 Luis Pavez Muñoz (1995-), futbolista chileno que juega en Unión Española.